Филиповци може да се отнася за:
 Филиповци, село в Западна България, област Перник, община Трън;
 Филиповци, село в Северна Македония, Община Кратово;
 Филиповци, квартал на град София, България.

Вижте също 
 Филипови или Филиповци – български резбарски род от реканското село Осой, представители на Дебърската художествена школа